odprężanie – zmniejszanie ciśnienia w silniku spalinowym
 odprężanie – wyżarzanie odprężające
 odprężanie szkła

zobacz też odprężnik – dekompresor